Nicolás Jarry e Roberto Quiroz erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Nicolás Mejía e Andrés Urrea hanno sconfitto Ignacio Monzón e Gonzalo Villanueva con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Sriram Balaji  /  Jeevan Nedunchezhiyan (quarti di finale)
  Viktor Durasovic /  Gonçalo Oliveira (primo turno)
  Mateus Alves  /  Matías Zukas (semifinale)

  Román Andrés Burruchaga /  Francisco Comesaña (ritirati)  
  Ignacio Carou /  Facundo Mena (quarti di finale)

Wildcard 

  Sergio Luis Hernández Ramírez /  Juan Sebastian Osorio (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Bogotá 2022